Black & White
 Black & White – gra komputerowa
 Black & White – film, bollywoodzki dreszczowiec z 2008 roku

 Black and White
 Black and White – album muzyczny grupy The Stranglers
 Black and White – singel grupy Static-X
 Black and White – singel grupy Kombi
 Black and White – singel Nialla Horana

Zobacz też 
 Black or White